Минидиско () — детские развлечения в клуб-отелях, апартаментах и кемпингах вокруг Балтийского и Средиземного морей, особенно в Испании и Италии. Музыка, которую там играют, призвана поощрять детей в возрасте от 3 до 12 лет к танцам. Организаторы этих танцевальных мероприятий сталкиваются с задачей вовлекать и развлекать детей, несмотря на их разноязычность и незнание иностранных языков. Это удаётся благодаря использованию простых, ориентированных на конкретные действия и часто повторяющихся текстов типа современной музыкальной комедии, с другой стороны, благодаря многоязычным строфам.

В зависимости от возраста детей и типа события часто также анимируются сопровождающие родители.

В последние годы в репертуаре мини-диско устоялся целый ряд определённых песен, которые нравятся не только детям, но и взрослым. Этот репертуар сложился в конце 1990-х — начале 2000-х годов в основном в отелях Испании и Италии, специализирующихся на немецких и британских туристах. Оттуда он распространился и на курорты других средиземноморских стран, как то Грузии, Турции и Египта. Благодаря большому наплыву российских туристов на эти курорты в 2000-х годах, минидиско стали известны и популярны также среди россиян.

Примеры популярных песен 
 «Veo Veo», «Yo Tengo Un Cochecito» и «El Tren» (Teresa Rabal, Hot Banditoz).
 «Das singende Känguru», «Das Lied über mich» (Volker Rosin)
 «Do The Conga», «Viva Espana», «Hokey Cokey», «The Music Man» (Black Lace).
 «Ramba Zamba», «Rasta Man», «Big Bamboo», «Zabadak» (Saragossa Band).
 «Jimmy Gimme Reaggae», «Dong Dong Diki Diki Dong» (A La Carte)
 «La Cucamarcha», «Ayayay Cielito» (TNN(Тнн)

См. также 
 Анимация (сфера развлечений)
 Рабаль, Тереса — исполнительница многих популярных песен в жанре минидиско.

Детские развлечения
Танец